Кей-Хосров (мифология) — один из героев эпоса персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме», легендарный царь Ирана, сын Сиявуша и внук Кей-Кавуса. 
Сельджукские султаны:
 Кей-Хосров I — второй сын султана Рума Кылыч-Арслана II. Правил в 1192—1196 и 1205—1211 годах.
 Кей-Хосров II — сельджукский правитель Конийского султаната (1236/1237—1246). 
 Кей-Хосров III — султан Рума, правивший в 1264—1283 годах.
Правители Картли:
 Кайхосро Мухранский — правитель Мухрани, регент Картли в 1625—1626 год.
 Кайхосро — царь Картли, правивший в 1709—1711 годах.
Князья Гурии:
 Кайхосро I Гуриели — князь Гурии, с 1626 по 1658 год.
  — князь Гурии в 1685—1689.
 Кайхосро III Гуриели — князь Гурии в 1716 году.
 Кайхосро IV Гуриели — князь Гурии с 1797 по 1809 год.
Атабаги Самцхе-Саатабаго:
  — атабег Самцхе (Месхетии) в 1498—1500 годах.
  — правитель Самцхе (Месхетии) в 1545—1573 годах.

См. также 
 Хосрой
 Кайхосру Сорабджи